Ойген Отт :
 Отт, Ойген (1889—1977) — немецкий военный и дипломатический деятель, генерал-майор.
 Отт, Ойген (1890—1966) — немецкий военный деятель. Генерал пехоты Третьего Рейха.